Henri Rivière est le nom des personnalités suivantes :

 Henri Rivière (1827-1883), officier de marine et homme de lettres français ;
 Henri Rivière (1864-1951), peintre et graveur français ;
 Henri Rivière (1965-2010), architecte français ;